Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Cortés che ha battuto in finale Filip Dewulf 6-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Renzo Furlan (semifinali)
 Frédéric Fontang (quarti di finale)
 Federico Sánchez (primo turno)
 Sergio Cortés (Campione)

 Nicklas Utgren (semifinali)
 Tomáš Anzari (primo turno)
 Thomas Buchmayer (primo turno)
 Andrej Merinov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1992